Nops bellulus  — вид мелких пауков рода Nops из семейства . Южная Америка: эндемик Перу. Длина самок 6,7 мм. На головогруди имеют только 2 глаза. 
Вид Nops bellulus был впервые описан в 1916 году американским зоологом профессором Ральфом Чамберлайном (Ralph Vary Chamberlin, 1879—1967). Таксон Nops bellulus включён в состав рода Nops MacLeay, 1839 вместе с Nops coccineus, Nops anisitsi и другими видами.

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Nops bellulus.
 World Spider Catalog : Nops bellulus Caponiidae (en)
 Фотография Caponiidae на americanarachnology.org

Nops
Животные, описанные в 1916 году
Паукообразные Южной Америки
Эндемики Перу